Villa Henriette steht für:
 Villa Henriette (Oberlößnitz), denkmalgeschützte Villa in Radebeul-Oberlößnitz
 Villa Henriette (Radebeul), denkmalgeschützte Villa in Radebeul
 Villa Henriette (Roman), Kinderbuch von Christine Nöstlinger
 Villa Henriette (Film), österreichische Literaturverfilmung des gleichnamigen Kinderbuchs